UARS steht für:

 Upper Airway Resistance Syndrom, Unterform der schlafbezogenen Atemstörungen
 Upper Atmosphere Research Satellite, US-amerikanischer Erdbeobachtungssatellit

UARS